Термин Линия A может обозначать:
 Линия метрополитена Буэнос-Айреса
 Линия Анкарского метрополитена
 Линия Лионского метрополитена
 Линия метрополитена Медельина
 Линия метрополитена Мехико
 Линия Парижской скоростной системы RER
 Линия метрополитена Порту
 Линия Пражского метрополитена
 Линия Римского метрополитена
 Линия Роттердамского метрополитена
 Линия Тулузского метрополитена